Апостольский нунций в Баварии — бывший церковно-дипломатический пост Святого Престола, представлявший интересы Папства в католической Баварии — государства, которое, последовательно входило в состав Священной Римской империи, имело собственный суверенитет, а затем было частью Германской империи, Веймарской республики, и, наконец нацистской Германии. Резиденция Апостольской нунциатуры в Баварии находилась в Мюнхене с 1785 года по 1936 год. До этого, была одна Апостольская нунциатура в Священной Римской империи, также был Апостольский нунций в Кёльне, аккредитованный при архиепископах-курфюрстах Кёльна, Майнца и Трира.

История 
Новая Апостольская нунциатура была учреждена Папой Пием VI в Мюнхене в 1785 году, по просьбе Карла Теодора, курфюрста Баварии. Назначение Джулио Чезаре Дзольо апостольским нунцием возмутило курфюрстов-архиепископов Кёльна, Майнца и Трира, которые рассматривали апостольского нунция в Кёльне быть подходящим для всей Империи. Иосиф II, император Священной Римской империи занял сторону курфюрстов, и заявил, что он признает нунциев, только, в их «политическом характере». Таким образом, существовало два нунция: один в Кёльне, и один в Мюнхене, разделение юрисдикции которых стало делом раздоров.

Последнему апостольскому нунцию в Кёльне, Аннибале делла Дженга, при курфюрстах-архиепископах Кёльна, Майнца и Трира оккупированных Францией в 1795 году и ликвидированных в 1803 году, соответственно, пришлось проживать в Аугсбурге, который был присоединён к Баварии в 1803 году. С роспуском Империи в 1806 году Бавария получила полный суверенитет, а традиция апостольского нунция в Кёльне была продолжена апостольским нунцием в Австрии, в Вене, правомочным лишь для Австрийской империи.

В 1800—1818 годах апостольская нунциатура в Мюнхене была закрыта, из-за давления Наполеона на Святой Престол. Тем не менее, после подписания Баварского конкордата 1817 года, взаимоотношения были возобновлены в 1818 году. Таким образом Австрия и королевство Бавария сохранили свои отдельные отношения с Папой, а также после того, как они оба присоединились к Германскому союзу в 1815 году, который не был государством, но был лишь Конфедерацией. В то же время преобладающие лютеранские или кальвинистские немецкие государства в рамках Германского союза, упраздненного в 1866 году, не имели дипломатических отношений со Святым Престолом. Ни одно из государств Северогерманского союза, конфедерации без Австрии и Южной Германии, не имели отношений со Святым Престолом. Когда большинство немецких государств, кроме Австрии, объединились с Северогерманским союзом, в целях формирования единой Германской империи, в 1871 году, Бавария была единственным государством-членом с апостольской нунциатурой.

Когда Баварская монархия стала Свободным государством Бавария после отречения короля, как и все немецкие монархии и Империя и стали республиками, дипломатические отношения продолжали сохраняться, так как германским государствам, как правило, разрешалось иметь иностранные отношения. В 1920 году Германия установила официальные дипломатические отношения со Святым Престолом, так что Эудженио Пачелли — апостольский нунций в Баварии, был назначен первым апостольским нунцием в Германии, в личной унии с баварской апостольской нунциатурой. Тем не менее, Апостольская нунциатура в Германии продолжала находиться в Мюнхене, поскольку Берлин, одновременная столица Германии и Пруссии, был расположен в Пруссии, не имевшей официальных связей со Святым Престолом. Пачелли заключил новый Баварский конкордат 1924 года с Свободным государством Бавария.

В 1925 году Свободное государство Пруссия, самая крупное немецкое государство, установило дипломатические отношения со Святым Престолом, так что Пачелли ушёл в отставку с поста апостольского нунция в Баварии, чтобы стать первым апостольским нунцием в Пруссии, в личной унии с постом апостольского нунция в Германии, открыв Апостольскую нунциатуру в Берлине. Затем он вёл переговоры о Прусском конкордате 1930 года, прежде чем он был возведён в кардиналы и стал государственным секретарём Святого Престола ведшим переговоры о Рейхсконкордате, заключённым, наконец, с нацистской Германией в 1933 году.

При проведении нацистской политики Гляйхшальтунг формально была уничтожена государственность немецких государств и установлена централизованная диктатура в 1934 году, и Бавария больше не вела собственные дипломатические отношения. В то время как Пачелли удалось сохранить апостольскую нунциатуру в Баварии в качестве своего рода форпоста Апостольской нунциатуры в Германии, нацистское правительство изгнало последнего нунция в Баварии в 1936 году.

Апостольские нунции в Баварии 
 апостольский нунций Джулио Чезаре Дзольо — (27 июня 1785 — 13 апреля 1795 — умер на своём посту);
 апостольский интернунций Аннибале делла Дженга — (18 мая 1795 — 26 апреля 1796 — по совместительству, будучи апостольским нунцием в Кёльне);
 Эмидио Дзиуччи — (26 апреля 1796 — 30 апреля 1800);
 вакансия — (30 апреля 1800 — 6 октября 1818);
 Франческо Серра Кассано — (6 октября 1818 — 3 июля 1826 — назначен коадъютором архиепископа Капуи);
 Карло Джузеппе Бенедетто Мерси д’Аржанто — (3 октября 1826 — 27 апреля 1837);
 поверенный в делах Луиджи Сантарелли — (27 апреля 1837 — 9 августа 1838);
 временный интернунций Микеле Вьяле-Прела — (9 августа 1838 — 20 июля 1841);
 1841—1845: Микеле Вьяле-Прела — (20 июля 1841 — 27 мая 1845 — назначен апостольским нунцием в Австрии);
 Карло Луиджи Морикини — (23 мая 1845 — 2 августа 1847 — назначен про-генеральным казначеем Апостольской Палаты);
 поверенный в делах Антонио Мария Валенциани — (2 августа 1847 — 30 января 1848);
 временный интернунций Карло Саккони — (30 января 1848 — 6 июня 1851);
 Карло Саккони — (6 июня 1851 — 28 сентября 1853 — назначен апостольским нунцием во Франции);
 Антонио Саверио Де Лука — (24 декабря 1853 — 9 сентября 1856);
 Флавио Киджи — (24 апреля 1857 — 12 октября 1861 — назначен апостольским нунцием во Франции);
 Маттео Эустакио Гонелла — (12 октября 1861 — 22 июня 1866 — назначен архиепископом-епископом Витербо и Тосканеллы);
 Пьер Франческо Мелья — (26 октября 1866 — 10 июля 1874 — назначен апостольским нунцием во Франции);
 Анджело Бьянки — (13 ноября 1874 — 8 июня 1877 — назначен секретарём Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих);
 Гаэтано Алоизи Мазелла — (5 июня 1877 — 30 сентября 1879 — назначен апостольским нунцием в Португалии);
 Чезаре Рончетти — (8 августа 1879 — 30 мая 1881 — умер на своём посту);
 Анджело Ди Пьетро — (21 марта 1882 — 23 мая 1887 — назначен апостольским нунцием в Испании);
 Фулько Луиджи Руффо-Шилла — (23 мая 1887 — 20 марта 1889 — назначен магистром Папского Дома и префектом Апостольского дворца);
 Антонио Альярди — (9 апреля 1889 — 12 июня 1893 — назначен апостольским нунцием в Австро-Венгрии);
 Андреа Аюти — (7 июня 1893 — 26 сентября 1896 — назначен апостольским нунцием в Португалии);
 Бенедетто Лоренцелли — (1 октября 1896 — 10 мая 1899 — назначен апостольским нунцием во Франции);
 Чезаре Самбучетти — (7 января 1900 — 10 января 1904);
 Карло Капуто — (15 января 1904 — 24 августа 1907);
 Андреас Франц Фрювирт, OP — (26 октября 1907 — 6 декабря 1915, про-нунций до ноября 1916 — возведён в кардиналы-священники);
 Джузеппе Аверса — (4 декабря 1916 — 12 апреля 1917 — умер на своём посту);
 Эудженио Пачелли — (20 апреля 1917 — 18 августа 1925 — одновременно апостольский нунций в Германии (22 июня 1920 — 16 декабря 1929), а также апостольский нунций в Пруссии (18 августа 1925 — 16 декабря 1929);
 Альберто Вассалло-Торрегроссо — (8 июня 1925 — 31 мая 1934 — последний апостольский нунций в Баварии).

Литература 
 Michael F. Feldkamp, «Die Aufhebung der Apostolischen Nuntiatur in München 1934. Mit einem Anhang der Amtsdaten der Nuntien, Internuntien und Geschäftsträger 1786—1934», in: Im Gedächtnis der Kirche neu erwachen. Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und Osteuropa. Festgabe für Gabriel Adriányi, Reimund Haas, Karl Josef Rivinius, Hermann-Josef Scheidgen (eds.), (=Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte; vol. 22), Cologne, Vienna and Weimar: Böhlau, 2000, pp. 185—234.
 Egon Johannes Greipl, «Das Archiv der Münchener Nuntiatur in der Zeit von 1904 bis 1934», in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, No. 66 (1986), pp. 402—406.
 Egon Johannes Greipl, «Die Bestände des Archivs der Münchener Nuntiatur in der Zeit von 1877 bis 1904», in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, No. 78 (1983), pp. 192—269.
 Rupert Hacker, Die Beziehungen zwischen Bayern und dem Hl. Stuhl in der Regierungszeit Ludwigs I. (1825—1848), Tübingen: Niemeyer, 1967, (=Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom; vol. 27). ISBN 3-484-80026-7.
 Bernhard Zittel, «Die Vertretung des Heiligen Stuhles in München 1785—1934», in: Der Mönch im Wappen. Aus Geschichte und Gegenwart des katholischen München, Munich: Schnell & Steiner, 1960, pp. 419—494.

Примечания

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Германии на сайте catholic-hierarchy.org;
 Апостольская нунциатура в Германии на сайте gcatholic.org.

См. также 
 Апостольский нунций в Австрии;
 Апостольский нунций в Германии;
 Апостольский нунций в Кёльне.

Апостольские нунции в Баварии